

Чорнокур'їнська сільська рада — сільське поселення, Карасуцький район, Новосибірська область
 Чорнокур'їнська сільська рада — сільське поселення, Мамонтовський район, Алтайський край